Ива́н Макси́мов:
 Максимов, Иван Васильевич (1922—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Максимов, Иван Иванович (род. 1973) — заслуженный мастер спорта России (хоккей с мячом), пятикратный чемпион мира.
 Максимов, Иван Леонидович (род. 1958) — советский, затем российский художник, режиссёр мультипликации, сценарист и педагог.
 Максимов, Иван Тихонович (1924—1987) — полковник, Герой Советского Союза.
 Максимов, Иван Яковлевич (1903—?) — деятель ВКП(б), 2-й секретарь Крымского обкома. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

 Максимов, Иван (?—1504) — еретик, казнён в 1504 году по делу о жидовствующих.